637 км, 637-й киломе́тр — топоним в России.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

 637 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Октябрьская железная дорога (Псковская область). Код 070041
 637 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Юго-Восточная железная дорога (Воронежская область). Код 598728